Ми́нское — название нескольких населённых пунктов.

Казахстан 

 Минское — село в Сарыкольском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 г.
Минское — до 2018 года название села Сазды булак в Аккольском районе Акмолинской области.

Россия 
 Минское — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Минское — село в Костромском районе Костромской области.

См. также 
 Минское воеводство
 Минское гетто
 Минское княжество
 Минское море
 Минское сельское поселение
 Минская
 Минский